Fleetwood Town FC (celým názvem: Fleetwood Town Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Fleetwood v nemetropolitním hrabství Lancashire. Založen byl v roce 1908. Od sezóny 2014/15 hraje ve třetí nejvyšší anglické soutěži EFL League One. Klubové barvy jsou červená a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Highbury Stadium s kapacitou 5 327 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1908 – Fleetwood FC (Fleetwood Football Club)
 1976 – zánik
 1977 – obnovena činnost pod názvem Fleetwood Town FC (Fleetwood Town Football Club)
 1993 – Fleetwood FC (Fleetwood Football Club)
 1996 – zánik
 1997 – obnovena činnost pod názvem Fleetwood Wanderers FC (Fleetwood Wanderers Football Club)
 1997 – Fleetwood Freeport FC (Fleetwood Freeport Football Club)
 2002 – Fleetwood Town FC (Fleetwood Town Football Club)

Získané trofeje 

 Lancashire Combination Cup ( 4× )
 1926, 1932, 1933, 1934

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 3. kolo: 2011/12, 2016/17, 2017/18, 2018/19
 EFL Cup
 2. kolo: 2018/19
 FA Trophy
 2. kolo: 2009/10
 EFL Trophy
 Finále (Sever): 2013/14, 2015/16
 FA Vase
 Finále: 1984/85

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1910–1912: Lancashire Combination (Division Two)
 1912–1915: Lancashire Combination (Division One)
 1919–1928: Lancashire Combination
 1931–1947: Lancashire Combination
 1947–1968: Lancashire Combination (Division One)
 1968–1976: Northern Premier League
 1976–1982: Cheshire County League (Division One)
 1982–1984: North West Counties League (Division Two)
 1984–1987: North West Counties League (Division One)
 1987–1988: Northern Premier League (Division One)
 1988–1994: Northern Premier League (Premier Division)
 1994–1996: Northern Premier League (Division One)
 1997–1999: North West Counties League (Division Two)
 1999–2005: North West Counties League (Division One)
 2005–2006: Northern Premier League (Division One)
 2006–2008: Northern Premier League (Premier Division)
 2008–2010: Conference North
 2010–2012: Conference Premier
 2012–2014: Football League Two
 2014–2016: Football League One
 2016– : English Football League One

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1908
Sport v Lancashiru